Hersilia kan syfta på:

 Hersilia –  i romersk mytologi en förnäm sabinska
 Hersilia (insekt) – ett släkte av tvåvingar
 Hersilia (spindel) – ett släkte av spindlar
 206 Hersilia – en asteroid i huvudbältet
 Hersilia (ort i Argentina) – en ort i provinsen Santa Fe